Ранчо Барадас има више значења:

 Ранчо Барадас (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Барадас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику